Jane Alexander kan syfta på:
 Jane Alexander (skådespelare), född 1939, amerikansk skådespelerska
 Jane Alexander (konstnär), född 1959, sydafrikansk skulptör